Q9 steht für:
 Gnôme (Q9), französisches U-Boot der Farfadet-Klasse

Fluggesellschaften:
 Afrinat International Airlines (IATA-Code), Gambia
 Minerva Airlines (IATA-Code), Italien
 Wataniya Airways (IATA-Code), Kuwait

Siehe auch:
 MQ-9

Abkürzung